Ре́пка может означать:

 корнеплод репы, а также название многих растений;
 репчатый лук.
 орудие пыток.

В культуре 
 Репка — русская народная сказка.
 Репка — мультфильм Александра Птушко (1936).

Топоним 
 Репка — посёлок, Свердловский район, Орловская область, Россия.

Фамилия 
 Репка, Аттила (род. 1968) — венгерский борец.
 Репка, Христофер (род. 1998) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2018).
 Репка, Эдвард (род. 1970) — американский художник.

Имя 
 Репка — имя жены Пяста, легендарного предка династии Пястов.

См. также 
 Репцы